Valcourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Valcourt, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Kanada 

 Valcourt, Québec (stad), 
 Valcourt, Québec (kanton),